New Providence kan syfta på följande platser

Bahamas 

 New Providence Island, ö, New Providence District, 
 New Providence District, distrikt,

USA 

 New Providence, Iowa, ort, Hardin County, 
 New Providence (ort i USA, New Jersey), Union County, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade USAförgreningar